Вейк-ан-Зеє 2010 — 72-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 15 по 31 січня 2010 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. Перше місце посів Магнус Карлсен.

 Категорія: 19 (середній рейтинг: 2719)

 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім додається 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд на хід починаючи 1-го ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2010 року

Результати за турами

Таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com

Посилання 
 Magnus Carlsen wins Wijk aan Zee 2010 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Січень 2010
2010 у шахах